Лобсанов — фамилия; имеет женскую форму Лобсанова.
 Лобсанов, Алексей Васильевич (род. 1987) — российский футболист.
 Лобсанов, Будажап Лобсанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.